Jedlinka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ostrołęckiego.

Zobacz też 
 Pałac Jedlinka - pałac w miejscowości Jedlina-Zdrój (pow. wałbrzyski) na Dolnym Śląsku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Chorzele (gmina)